Glentoran FC er en fodboldklub hjemmehørende i den nordirske hovedstad Belfast. Hjemmebanen har siden 1892 været The Oval.

Deres ene ligakamp mod lokalrivalerne Linfield FC spilles hvert eneste år den 26. december – det som briterne kalder for Boxing Day. Kampen trækker det største antal tilskuer gennem hele sæsonen.

Klubben er en af de mest vindende i nordirsk fodbold og har derfor ofte været med i de europæiske turneringer, hvor det dog som regel bliver til et hurtigt exit.

Titler 
 Nordirske mesterskaber (24): 1894, 2005, 2009
 Nordirske pokalturnering (23): 1914, 2004, 2013, 2015, 2020

Historiske slutplaceringer

Europæisk deltagelse 

 Kun aktuel turnering vist

 Opdateret efter exit 2010-11.

Referencer 

Fodboldklubber i Nordirland
Etableret i 1882
Belfast